Kratt steht für:
 Kratt, norddeutsche Bezeichnung für einen Niederwald mit kleinen und zum Teil verschlungen verwachsenen Bäumen
 Kratt (Rieseby), Ort der Gemeinde Rieseby

Kratt ist der Familienname folgender Personen:
 August Kratt (1882–1969), deutscher Kaufmann, Funktionsträger der NSDAP und von 1942 bis 1945 kommissarischer Bürgermeister von Radolfzell am Bodensee
 Karin Kratt (* 1985), deutsche Autorin von Fantasy-Romanen und Kurzgeschichten
 Wilhelm Kratt (1869–1949), deutscher Fotograf 
 Willi Kratt (* 1905), deutscher Landrat und Ministerialbeamter in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Reher Kratt, Naturschutzgebiet in der Nähe des Dorfes Reher
 Crat
 Krat